Пе́ретц — фамилия.
 Перетц, Абрам Израилевич (1771—1833) — откупщик, банкир, общественный деятель.
 Перетц, Александр Абрамович (1812—1872) — начальник штаба Корпуса горных инженеров (1861—1866).
 Перетц, Александра Григорьевна (в зам. Степанова, Бородина; 1846—1914) — русская писательница.
 Перетц, Владимир Николаевич (1870—1935) — русский и советский филолог, литературовед, педагог.
 
 Перетц, Егор Абрамович (1833—1899) — русский государственный деятель.
 Перетц, Изабель (род. 1956) — бельгийско-канадский учёный в области когнитивной нейропсихологии.
 Перетц, Леопольд Генрихович (1891—1961) — советский микробиолог.
 
 Перетц, София Абрамовна (1824—1901) — жена сенатора, барона А. Гревеница.

 Адрианова-Перетц, Варвара Павловна (1888—1972) — учёный-литературовед.

См. также 
 Перец (еврейская фамилия)
</noinclude>